Adrian Năstase: politico rumeno
Ilie Năstase: ex tennista rumeno
Valentin Năstase: calciatore rumeno
Viorel Năstase: ex calciatore rumeno